Seeadler steht für:
 Seeadler (Art), die Vogelart Haliaeetus albicilla, auch Eurasischer Seeadler
 Seeadler (Gattung), die Vogelgattung Haliaeetus
 Weißkopfseeadler,  Haliaeetus leucocephalus, wird häufig verkürzt oder irrtümlich Seeadler genannt
 Liste von Schiffen mit dem Namen Seeadler, ein mehrfach genutzter Name von Schiffen
 Schleicher Seeadler, ein wasserlandetaugliches Segelflugzeug der Firma Alexander Schleicher
 Seeadler Harbor, Bucht auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea

Siehe auch: